Grabenhorn (Alpy Pennińskie)
 Grabenhorn (Antarktyda)